Георгий Васильевич Новицкий (1800—1877) — генерал от артиллерии, участник Кавказской войны, председатель Киевского военно-полевого суда.

Биография 
Родился в 1800 году, происходил из дворян Киевской губернии. Начальное образование получил в Киевской гимназии. Приехав осенью 1819 года в Санкт-Петербург Новицкий определился в Дворянский полк, но уже 30 декабря, благодаря протекции А. А. Кавелина, поступил во 2-ю учебную роту лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. В 1820 году Новицкий выдержал экзамен на офицерский чин, однако в прапорщики произведён не был. Вот как описывает несостоявшееся производство Новицкого в офицеры П. М. Сакович:

Ожидание производства в прапорщики совпало с открытием артиллерийского училища. Его высочеством (великим князем Михаилом Павловичем поручено генералу Засядко составить училище из юнкеров, находившихся на службе в артиллерии петербургского гарнизона. Юнкера собраны, прибыл Засядко и начал их вызывать по фамилиям. Когда Новицкий отозвался, Засядко спросил его: «Какой губернии?» — Киевской. — «Чи не з-наших ли?» — добавил Засядко. — Да! я малоросс, — ответил Новицкий. «Не хотите ли остаться юнкером и поступить в артиллерийское училище?» — спросил Засядко. — Не желаю! — был ответ Новицкого. — «Вы упрямы, но знайте, что я тоже хохол и тоже упрям; офицером в этом году вы не будете, вам полезно поучиться и набраться разума». Сказав это, генерал зачеркнул в списке отметку против фамилии Новицкого о выдержании экзамена на офицерский чин. 

Последующие три года Новицкий провёл в артиллерийском училище и 7 февраля 1823 года по сдаче экзаменов юнкерского класса был произведён в прапорщики, назначен в 10-ю конно-артиллерийскую роту и оставлен при училище ещё на два года для слушания высшего курса офицерских классов.

В декабре 1824 года Новицкий окончил полный курс училища и отправился на службу в 6-ю конно-артиллерийскую роту, которая квартировала в Киевской губернии. В январе следующего года, за успехи в артиллерийском училище, он был произведён в подпоручики. Отличившись в июне 1825 года на манёврах, Новицкий был замечен начальником штаба 1-й армии генерал-лейтенантом Толем, который взял Новицкого к себе адъютантом.

Согласно показаниям И. М. Черноглазова, Новицкий принадлежал к Южному обществу (август-сентябрь 1825), Васильковская управа), участник собраний членов тайного общества в Лещинском лагере. К следствию не привлекался и наказания не понёс.

Пробыв адъютантом Толя полтора года, Новицкий, по собственному желанию, 16 декабря 1826 года был переведён в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. Прибыв в Тифлис в конце марта 1827 года Новицкий тут же принял участие в кампаниях против персов и турок в составе авангардного отряда А. Х. Бенкендорфа. Персидская и турецкая войны 1827—1829 годов на Кавказе дали подпоручику Новицкому случай выдвинуться вперёд и составили ему репутацию офицера «сведущего, сметливого, храброго, способного и разумно-распорядительного»; Новицкий более 50 раз участвовал в сражениях и стычках с неприятелем и удостоился множества наград — орденов св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и св. Анны 2-й степени с мечами и бантом, золотой шпаги с надписью «За храбрость» и чинов поручика и штабс-капитана.

По окончании войн Новицкий выполнял особые поручения князя Паскевича, в частности приводил в порядок крепость Ардаган. Следующим крупным занятием Новицкого была рекогносцировка земель, предназначаемых для расселения бывшего Дунайского казачьего войска — треугольника между крепостью Анапа, Ольгинским укреплением на левом берегу Кубани и Геленджикской бухтой. В данной ему инструкции указывалось: сделать общее обозрение края, населённого горцами, на обоих склонах Кавказского хребта на всём протяжении от истоков Кубани до Анапы; собрать сведения о горских народах и составить маршруты путям, пролегающим вдоль и поперёк хребта; составить карту страны; избрать места в окрестностях Анапы для учреждения станиц и указать способы защиты от горцев; сделать заключения о выгодах и неудобствах поселения; сделать вывод о том — действительны ли были меры, употреблявшиеся со времени устройства Кубанской линии, для усмирения горцев, и какие произошли от того последствия, и приискать средство для прочного умиротворения края.

Ранней весной 1830 года Новицкий выехал в Анапу и там приступил к сбору сведений о горцах. В мае, найдя надёжных проводников и покровителей из черкесов, Новицкий осмотрел окрестности Суджук-кале и Геленджика и ближайшие к этим местам перевалы через Главный Кавказский хребет. Далее он совершил труднейшую и крайне рисковую поездку в долину реки Псезуапсе, перевалил через Кавказ и через Абинское ущелье спустился Шепскому укреплению, которое в этот момент подвергалось осаде черкесами. Только благодаря неожиданному появлению небольшого отряда Новицкого в тылу горцев и личной храбрости его проводников Аббаты-Бесленея и Шеретлук-Пшемафа, отряд без потерь сумел пробиться в укрепление. В начале июля Новицкий осмотрел верховья реки Лабы с её притоками и вышел к Баталпашинской станице, откуда приехал в Пятигорск и доложился Паскевичу о своём прибытии.

Кроме маршрутов, топографического очерка края и статистики черкесских племён, Новицкий представил фельдмаршалу карту, основанную на глазомерной съёмке и дополненную по расспросам местных жителей, с показанием границ расселения черкесов, а также историческое исследование о мероприятиях к приведению закубанских горцев в покорность России со времени устройства Кубанской линии до 1830 года.

По итогам рекогносцировки Новицкого Паскевич осенью того же года предпринимает экспедицию за Кубань, экспедиционную колонну ведёт Новицкий. В этой экспедиции Новицкий был тяжело ранен в локоть правой руки, но тем не менее оставался при отряде и неоднократно участвовал в перестрелках с горцами.

За рекогносцировку окрестностей Анапы и подготовление данных к переселению Дунайских казаков Новицкому была объявлена благодарность в приказе по войскам Кавказского корпуса, а за секретный объезд земель натухайцев, шапсугов, абадзехов, черчиней и других черкесских племён, составление карты края и маршрутов для экспедиций — 30 октября 1830 года произведён в капитаны и зачислен в Генеральный штаб, с оставлением при войсках Кавказского корпуса.

Ранней весной 1831 года в Черномории было сосредоточено два отряда; один посажен на суда в Анапе и отвезён в Геленджикскую бухту, а другой собран у Екатеринодара и переведён за Кубань в Ольгинское укрепление. Первый отряд построил крепость в Геленджике и стал разворачивать посты и укрепления на Черноморской линии. Второй же отряд устроил тет-де-пон в Ольгинском укреплении и начинал занимать Закубанскую линию. Однако после назначения Паскевича в Польшу и появления на Кавказе нового начальника, генерала Вельяминова, многие работы на Черноморской и Закубанской линиях были свёрнуты, а отряды ослаблены в пользу войск, расположенных в Чечне и Дагестане. Действия же войск в Черкессии и Черномории приняли пассивный, оборонительный характер.

С изменением плана операций на нижней Кубани отпала надобность и в Новицком. Начальник Кавказской области генерал Вельяминов откомандировал его в Анапу с назначением в строительный комитет по водворению переселенцев из Малороссии. На этом посту Новицкий представил рапорт, что предположение Паскевича приготовить жилища для переселенцев и обеспечить их защиту от горцев — не исполнено, домов не построено, окрестности Анапы по причине малочисленности войск подвержены набегам, в самой крепости имеется существенный недостаток пресной воды, вследствие чего переселение малороссиян было бы равносильно поголовному их истреблению. Настойчивость Новицкого увенчалась полным успехом: вызванным из Малороссии 130 семействам приказано оставаться в Черномории, а высылка прочих казаков, по сношении с Харьковским генерал-губернатором князем Репниным-Волконским, прекращена.

Произведённый в 1832 году в подполковники, Новицкий в следующем году был назначен к Паскевичу, в Главную квартиру действующей в Польше армии. 31 октября 1834 года Новицкий был назначен исправлять должность обер-квартирмейстера 3-го пехотного корпуса, а в следующем году, с производством в полковники, утверждён в ней; некоторое время спустя переведён на ту же должность во 2-й пехотный корпус и пробыл в ней до конца 1845 года. 3 декабря 1839 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 5950 по списку Григоровича — Степанова).

В январе 1846 г. Новицкий ненадолго вернулся на Кавказ, где ему было поручено формировать новый Ставропольский егерский полк; к 15 апреля 1846 г. Ставропольский полк был окончательно устроен. В 1847 году Новицкий был произведён в генерал-майоры.

В начале 1850 года по ходатайству Паскевича Новицкий получил новое назначение — начальником 1-й бригады 3-й пехотной дивизии 1-го пехотного корпуса, который квартировал в северной части Польши и Ковенской губернии, со штаб-квартирой в Сувалках. В конце 1854 года Паскевич предоставил Новицкому пост коменданта Ивангородской крепости. В этой должности Новицкий 26 августа 1856 года произведён в генерал-лейтенанты и 30 сентября 1861 года уволен от службы.

В апреле 1862 года Новицкий вернулся на службу, с зачислением по армейской пехоте и в запасные войска и в мае 1863 года назначен председателем полевого военного суда, открытого в Киеве над польскими мятежниками. В ноябре 1866 года Новицкий занял должность Киевского коменданта, с сохранением должности председателя суда.

В 1870 году по случаю пятидесятилетнего юбилея Михайловской артиллерийской академии Новицкий, как ученик первого выпуска, был удостоен особого внимания императора Александра II, который произвёл Новицкого в генералы от артиллерии; в 1873 году, в день пятидесятилетней службы Новицкого в офицерских чинах, он был награждён бриллиантовой табакеркой с вензелем императора Александра II.

Новицкий скончался в Киеве 20 декабря 1877 года.

После Георгия Васильевича осталось много статей и заметок, им самим писанных о Кавказе и Польском мятеже 1863 года. Однако из множества материалов опубликованными оказались лишь две небольших статьи: «Голос служивого царствования Николая I» («Юго-западный вестник», 1863 г., январь) и «Воспоминания воспитанника первого выпуска из Артиллерийского училища» (в юбилейном сборнике Михайловской артиллерийской академии).

Примечания

Литература 
 Сакович П. М. Георгий Васильевич Новицкий. Биографический очерк // Русская старина, 1878, Т. XXII, июнь—июль.
 
 Серяков Л. А. Русские деятели в портретах, изданных редакцией исторического журнала «Русская старина». СПб., 1886.

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)